Купцо́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Купцов, Александр Иванович (1955—2019) — российский актёр, артист Казанского ТЮЗа (с 1979 года), заслуженный артист Российской Федерации (2014).
 
 Купцов, Алексей Сергеевич (род. 1977) — украинский футболист.
 Купцов, Артём Владимирович (род. 1984) — российский легкоатлет, специализирующийся в прыжках с шестом.
 Купцов, Валентин Александрович (род. 1937) — депутат Государственной думы от КПРФ.
 Купцов, Василий Васильевич (1899—1935) — русский художник.
 Купцов, Владимир Иванович (1936—2015) — советский и российский философ, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, действительный член Российской академии образования
 Купцов, Геннадий Васильевич (род. 1940) — глава администрации Липецкой области (1991—1992).
 Купцов, Геннадий Васильевич (1952—2017) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Купцов, Денис Витальевич (род. 1970) — барабанщик, композитор, бэк-вокалист и один из основателей группы «Spitfire».
 
 Купцов, Максим Олегович (род. 1987) — российский боец смешанных единоборств, чемпион и призёр чемпионатов России, Европы и мира по боевому самбо.
 Купцов, Павел Сергеевич (род. 1998) — белорусский футболист.
 

 Купцова, Ирина Александровна (род. 1973) — доктор культурологии, профессор МПГУ.
 Купцова, Марина Геннадьевна (род. 1981) — российская спортсменка (прыжки в высоту).